

Patronyme 

Ce patronyme, qui signifie charron, est l'un des plus portés dans les pays germaniques.

famille
 famille Wagner, famille de Richard Wagner, compositeur allemand, dont les descendants sont encore aujourd'hui à la tête du Festival de Bayreuth ;
 Richard Wagner (1813-1883), compositeur allemand ;
 Cosima Wagner (1837-1930), épouse de Richard, directrice du Festival de Bayreuth de 1883 à 1908 ;
 Siegfried Wagner (1869-1930), fils de Richard et Cosima, également compositeur, directeur du Festival de 1908 à 1930 ;
 Winifred Wagner (1897-1980), épouse de Siegfried, directrice du Festival de 1930 à 1945 ;
 Wieland Wagner (1917-1966), fils aîné de Siegfried et Winifred, petit-fils de Richard, codirecteur du Festival de 1951 à 1966 ;
 Wolfgang Wagner (1919-2010), frère cadet de Wieland, codirecteur du Festival de 1951 à 1966 et directeur de 1966 à 2008 ;
 Katharina Wagner (1978-), fille de Wolfgang, codirectrice du Festival avec sa demi-sœur Eva Wagner-Pasquier depuis 2008 ;
autres personnalités
  ;
 Adolph Wagner (1835-1917), économiste allemand ;
 Agnieszka Wagner (1970-), actrice polonaise ;
 Allison Wagner (1977-), nageuse américaine ;
 Aly Wagner (1980-), joueuse de soccer américaine ;
 Ann Wagner (1962-), diplomate et femme politique américaine ;
 Antonio Wagner de Moraes (1966-), footballeur brésilien ;
 Ashley Wagner (1991-), patineuse artistique américaine ;
 Barbara Wagner (1938-), patineuse artistique canadienne ;
 Benedikt Wagner (1990-), escrimeur allemand ;
 Billy Wagner (1971-), joueur de baseball américain ;
 Bruce Wagner (1954-), acteur réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Carl Wagner (1901-1977), physico-chimiste allemand ;
 Carl Wagner (1796-1867), peintre allemand ;
 Carlo Wagner (1953-2021), homme politique luxembourgeois ;
 
 Christian Wagner (19?-), monteur de films américain ;
 
 Dajuan Wagner (1983-), joueur de basket-ball américain ;
 
 Dennis Wagner (1997-), joueur d'échecs allemand ;
 Dick Wagner (1942-2014), guitariste et compositeur américain ;
 Dinara Wagner (1999-), joueuse d'échecs allemande d'origine russe ;
 Doris Wagner (1983-), théologienne allemande ;
 
 Éloïse Wagner (1983-), avocate française ;
 Elsa Wagner (1881-1975), actrice allemande ;
 Emil Wagner (1820-1888), magistrat et homme politique prussien ;
 Eric Wagner (1959-2021), chanteur américain ;
 
 Fritz Arno Wagner (1884-1958), directeur de la photographie allemand ;
 Gaby Wagner (1914-1954), actrice française ;
 Gerhard Wagner (1888-1939), médecin nazi ;
 Gerhard Wagner (1898-1987), amiral allemand ; 
  (1900-1994), homme politique luxembourgeois ; 
 George Wagner (1915-1963), catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 Georges-Paul Wagner (1921-2006), militant royaliste et personnalité du Front national ; 
  (1930-1993), archevêque des églises orthodoxes russes en Europe occidentale, de 1981 à sa mort, sous le nom de Georges d’Eudociade ; 
 Gustav Wagner (1911-1980) Oberscharführer de Franz Stangl du Camp d'extermination de Sobibor, recherché, arrêté en 1978 et se suicide en 1980 ; 
 
 
 
 
 Héloïse Wagner (1983-), avocate française et cofondatrice de la chaîne 911 Avocat ;
 Honus Wagner (1874-1955), ancien joueur des ligues majeures de baseball ;
 Igor Igorevitch Wagner (1849-1903), chimiste russe ;
 Jack Wagner (1959), acteur et chanteur américain ;
 Jaques Wagner (1951), homme politique brésilien ;
 Jan Costin Wagner (1972), écrivain allemand, auteur de romans policiers ;
 Jane Wagner (1935), auteure, scénariste, productrice et réalisatrice américaine ;
 Jasmin Wagner (1980), chanteuse, animatrice et actrice allemande ;
 Jean Wagner (1894-1956), député-maire socialiste de Mulhouse au début des années 1950 ;
 Jill Wagner (1979), actrice américaine ;
 
 Johann Evangelist Wagner (1807-1886), prêtre catholique allemand ;
 
 Kai Wagner (1997-), footballeur professionnel allemand ;
 Karl Willy Wagner (1883-1953), ingénieur allemand ;
 Klaus Wagner (1910-2000), mathématicien allemand ;
 Lindsay Wagner (1949-), actrice américaine ;
 Louis Wagner (1882-1960), pilote automobile français ;
 Maggie Wagner (1966), actrice américaine ;
 Marie Wagner (1883-1975), joueuse de tennis américaine ;
 Marion Wagner (1978), athlète allemande ;
  ;
 Mary Wagner (1974), militante pro-vie et dissidente canadienne ;
 Maud Stevens Wagner (1877-1961), artiste de cirque et tatoueuse américaine ;
 Michael Wagner (1981), sauteur à ski allemand ;
 Milton Wagner (1963-), joueur et entraîneur américain de basket-bal ;
 Mirel Wagner (1987-), auteure-compositrice-interprète finlandaise ;
 Moritz Wagner (1813-1887), explorateur, géographe, géologue, naturaliste, botaniste, zoologiste et ethnologue bavarois ;
 Moritz Wagner (1997-), joueur allemand de basket-ball ;
 
 Paula Wagner (1946), productrice de cinéma américaine ;
 Pete Wagner (1955), caricaturiste américain ;
 Pierre Wagner (1963), philosophe et logicien français ;
 Reinhardt Wagner (1956), compositeur français de musique de films ;
 
 
 
 
 
 Sándor Wagner (1838-1919), peintre hongrois ;
 Sandro Wagner (1987), footballeur allemand ;
 Stéphane Wagner (1979), joueur de basket-ball français ;
 Steve Wagner (1984), joueur de hockey sur glace américain ;
 Theodor Wagner (1927-2020), footballeur autrichien ;
 Tini Wagner (1919-2004), nageuse néerlandaise ;
 Udo Wagner (1963), fleurettiste allemand ;
 
 Vladimir Wagner (1849-1934), naturaliste et psychologue russe ;
 Warren Herbert Wagner (1920-2000), botaniste américain ;

personnage de fiction
 Igor Wagner, personnage des albums de Tintin (plus précisément, c'est le pianiste de Bianca Castafiore).

Pseudonyme 

 Wágner Pires de Almeida (1973-), footballeur brésilien.

Prénom

Toponyme 

 Wagner, commune de l'État de Bahia, au Brésil ;
 Wagner, hameau de la province d'Alberta au Canada ;
 Wagner, commune de l'État de Dakota du Sud aux États-Unis ;
 , commune de l'État du Wisconsin aux États-Unis ;
 Wagner est un fort situé près de Charleston, aux États-Unis, ou s'est déroulé une bataille pendant la guerre de Sécession ;
 chutes Wagner, chutes d'eau dans le comté d'Alger, dans le Haut-Michigan ;
 Wagner, une station du métro de Milan.

Oeuvres 

 Richard Wagner, un film allemand réalisé par Carl Froelich et William Wauer en 1913 ;
 , film sur la vie de Richard Wagner ;
 César Wagner, série française.

Autres 
Wagner peut aussi désigner :
 Wagner, un cratère à la surface de Mercure ;
 (3992) Wagner, un astéroïde ;
 Groupe Wagner, une société militaire privée russe fournissant des mercenaires.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien